Чемпионат Белоруссии по футболу 2023 (33-й чемпионат Белоруссии по футболу) — чемпионат по футболу среди белорусских команд 2023-го года в Высшей лиге.

Регламент 
В чемпионате принимают участие 15 команд. Турнир проходит в два круга. Команда, которая заняла 15-е место в Высшей лиге, выбывает в Первую лигу. Клубы, занявшие 1 и 2 места в Первой лиге, получают право на выход в Высшую лигу.

Команда высшей лиги, занявшая 14-е место в итоговой турнирной таблице чемпионата 2023 года, проводит два дополнительных, переходных матча (на своём поле и поле соперника) с командой, занявшей третье место в итоговой турнирной таблице чемпионата 2023 года среди команд первой лиги. Победитель дополнительных, переходных матчей получает право на участие в чемпионате среди команд высшей лиги футбольного сезона 2024 года.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
Клубы, пополнившие высшую лигу
  «Нафтан» (1-е место в первой лиге)
  «Сморгонь» (2-е место в первой лиге)
  «Макслайн» (3-е место в первой лиге)
Клубы, покинувшие высшую лигу
  «Арсенал» (14-е место в высшей лиге)
  «Витебск» (15-е место в высшей лиге)
  «Днепр» (Могилёв) (16-е место в высшей лиге)
  «Макслайн» (не допущен к лицензированию)

Клубы-участники

Стадионы

Представительство по регионам 
В 33-м чемпионате Белоруссии по футболу примут участие следующие футбольные клубы:

Тренеры и капитаны

См. также 
 Первая лига Белоруссии по футболу 2023
 Вторая лига Белоруссии по футболу 2023
 Кубок Белоруссии по футболу 2022/2023
 Кубок Белоруссии по футболу 2023/2024

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Чемпионат Белоруссии по футболу
Европейские национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2023
Спорт в Белоруссии в 2023 году